Bazyli (Doroszkiewicz) (świeckie nazwisko Włodzimierz Doroszkiewicz) – prawosławny biskup, metropolita warszawski i całej Polski
 Bazyli Doroszkiewicz – świeckie nazwisko Warsonofiusza (Doroszkiewicza), prawosławnego biskupa i teologa